Ро́ланд Куде́лка (; ) — австрийский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Австрии участник  (заняли десятое место), четырёх  (лучший результат — десятое место в ). Четырёхкратный .

Играл в основном на позиции третьего.

Достижения 
 : золото (1982, 1984, 1991, 1993), серебро (1983, 1996).
 : серебро (2005, 2007).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

 NB: в базе результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга (WCF) ошибочно указано имя «Ronald» (на самом деле «Roland»), а также что на  Роланд Куделка был запасным в женской команде Австрии, на самом деле был тренером (как и в ).

Ссылки 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Австрии
Чемпионы Австрии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Австрии